In 1903/04 werd het derde Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Markse voetbalbond. De competitie werd opgedeeld in drie reeksen waarvan enkel nog de vier groepswinnaars bekend zijn, die elkaar bekampten in een eindronde.

Weißensee'er FC 1900 werd kampioen.

Voorronde

Nordgau

Play-off

Südgau
Uit de Südgau is enkel kampioen Berliner FC Vorwärts 1890 bekend.

Westgau
Uit de Westgau is enkel kampioen Charlottenburger FC Union Halensee 1898  bekend.

Eindronde

Externe links
 Euroleagues

Markse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1903/04